Het schermen met de degen voor vrouwenteams op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op dinsdag 27 juli 2021. Regerend olympisch kampioen was het afwezige Roemenië. Er streden acht teams om de medailles.

Resultaten

Eindrangschikking

Externe links
  Loting

Vrouwen degen team